Lacave (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Lacave (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje